Irénée est un nom propre dont l'origine est le mot grec  (eirènè) qui signifie « paix ». Il peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Irénée est un prénom masculin, peu usité, fêté le 28 juin, en mémoire du saint chrétien Irénée de Lyon.

Irénée peut être aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
Par ordre chronologique du décès présumé :
 Irénée de Lyon († vers 200), originaire d'Asie Mineure, évêque de Lyon et martyr ; fêté le 28 juin.
 Irénée de Chiusi († 273 ou 275), le diacre, avec Mustiole, vierge, tous deux martyrs à Chiusi en Toscane sous l'empereur romain Aurélien ; fêté le 3 juillet.
 Irénée (), le diacre et Théodore l'évêque, avec Ammone et Sérapion, lecteurs martyrs dans la Pentapole de Libye ; fêtés le 26 mars et le 7 avril.
 Irénée († 304), évêque et martyr à Sirmium (ou en Syrmie ancienne province historique de Hongrie-Croatie ?), martyr décapité (peut être identique au précédent ''Irénée de Sirmium ?) ; fêté le 23 mars.
 Irénée de Sirmium (), évêque de Sirmium (aujourd'hui Sremska Mitrovica), aurait péri noyé dans la Save ; fêté le 23 août.
 Irénée de Tyr, évêque de la ville de Tyr, accompagna Nestorius au concile d'Éphèse (431), et fut comme lui condamné à l'exil en 435, à Pétra.

Autres personnalités portant ce prénom 
 Irénée Cros (1887-1943), résistant français, Compagnon de la Libération
 Irénée de Nis, (1930-2020), est le  Patriarche de l'Église orthodoxe serbe

Références

Voir aussi